Perruchon – frazione di Champorcher
 Martina Perruchon – sciatrice alpina italiana
 Vincenzo Perruchon – fondista italiano